G26-F31-S29
Тутмос (Тутмес, Тутмосіса) - грецька версія давньоєгипетського імені Джехутімесу, що означає «Народжений богом Тотом (Джехуті)» («Бог Тот народжений»).

Відомі носії імені  
 Чотири фараона XVIII династії Нового царства: 
 Тутмос I 
 Тутмос II 
 Тутмос III 
 Тутмос IV 
 принц Тутмос - старший син фараона Аменхотепа III і цариці Тії 
 Тутмес Молодший - єгипетський скульптор Амарнського періоду. 
 Тутмос - персонаж роману Болеслава Пруса «Фараон» 

Чоловічі імена 
Культура Стародавнього Єгипту